Mark Kennedy – irlandzki piłkarz
 Mark Kennedy – amerykański polityk